Padaniaans voetbalelftal (mannen)
 Padaniaans voetbalelftal (vrouwen)